

Patronyme 
 Neftali Feliz (1988-), joueur dominicain de baseball ;
 Pedro Feliz (1975-), joueur dominicain de baseball.

Toponyme 
 Feliz, ville brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Alto Feliz, ville brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul.

Autre 
 Guatemala Feliz, hymne national du Guatemala.

Homonymie de patronyme